Slovo saturnálie má několik významů:

 saturnálie – významné svátky Starověkého Říma
 Saturnálie (Macrobius) – dílo římského gramatika a novoplatonského filosofa Macrobia
 Saturnálie (Davisová) – historický detektivní román anglické spisovatelky Lindsey Davisové
 Saturnálie (Roberts) – historický detektivní román amerického spisovatele Johna Maddoxe Robertse
 Saturnalia – rod malého, vývojově primitivního plazopánvého dinosaura z Brazílie